Луцій Волузій () — преномен і номен декількох діячів Римської імперії з роду нобілів Волузіїв:
 Луцій Волузій Сатурнін — список декілька діячів, що мали ще спільний когномен Сатурнін ().
 Луцій Волузій Меціан — державний діяч та правник часів імператорів з династії Антонінів.
 Луцій Волузій Торкват — син Луція Волузія Сатурніна, консула 87 року.